Stupanj (kut) (znak: °), mjerna jedinica za kut
 Stupanj (temperatura) (znak: °), mjerna jedinica za temperaturu
 Celzijev stupanj (znak: °C), mjerna jedinica za temperaturu
 Stupanj zakrivljenosti
 Stupanj (matematika), nekoliko značenja u matematici
 Akademski stupanj
 Stupanj (glazba)
 Stupanj (simbol) (°), tipografski simbol, koristi se u znanosti, tehnici i matematici 

Stupanj u svakodnevnom jeziku ima još mnogo značenja, najčešće u smislu nivo, intenzitet i slično.

hu:Fok#Szög